El metal gòtic (en anglès: gothic metal o goth metal) és un gènere musical que va començar prenent com a inspiració tant el heavy metal (sobretot del doom metal) com el rock gòtic.

Durant la dècada dels noranta es va viure una decadència de l'escena musical gòtica quant a la repercussió del gènere en els mitjans, però així i tot seguien naixent grups d'indubtable importància. Els nous subgèneres que van anar apareixent desquadraven a alguns fans que fins llavors havien qualificat als seus grups o bé com a rock gòtic o com a industrial depenent de la música practicada per aquests mateixos.

Així apareixerien nous subgèneres que ajudarien a reviscolar la flama de l'escena. Un dels subgèneres que van aparèixer i que major rellevància comercial va tenir en l'època va ser el metal gòtic a mitjan dècada dels 90.

Pioners 
Els pioners van ser bandes com Paradise Lost i My Dying Bride amb alguns dels seus treballs, i més tard, The Gathering, Theatre of Tragedy, Tiamat, Moonspell, Lacrimas Profundere, Tristania o Crematory entre molts altres, la majoria bandes d'Europa.

Aquestes formacions aplicarien canvis graduals en la seva música, en un inici practicant subgèneres com el doom metall i el death metall (o el que és conegut com a doom/death o death/doom), per després anar allunyant-se de la seva faceta més relacionada amb aquest segon subgènere i anar afegint les influències abans esmentades, creant les primeres bandes relacionades amb el metall gòtic, denominades doom/gothic. Aquesta influència va fer que la seva música tingués elements com a piano, violins, veus femenines i algunes més tard caixa de ritmes, sintetitzadors, veus barítonas i/o aspres al costat de guitarres més decadents típiques del gòtic barrejades amb altres més potents del metall.

També començarien a agregar influències d'estils com el synth pop, industrial o sons més electrònics a la seva música algunes de les formacions en anys posteriors (exemple d'això seria els àlbums Host de Paradise Lost, Sense / Pecat i Butterfly FX de Moonspell o A Deeper Kind Of Slumber de Tiamat entre altres) o simplement unes altres es van ser allunyant també del doom metall però sense abandonar les guitarres. Es tracta d'una fase d'experimentació per algunes d'aquestes bandes, que després optarien per recuperar el so pesat de les seves guitarres, unes altres seguirien l'experimentació allunyant-se totalment del subgènere (Anathema per exemple es va decantar per l'atmosfèric i progressiu) i d'altres seguirien ancorades al subgènere definitivament.

Les dues primeres onades van ser les que van experimentar amb coses abans no vistes, fusionant elements del metall extrem i el gòtic/sinistre, creant el que va servir d'inspiració a bandes posteriors.

Tot aquest gènere es va desenvolupar més en el continent europeu, els EUA van viure l'aparició del gènere amb bandes com Type O Negative, que s'encarregarien de fusionar les guitarres pesades influenciades per grups com Black Sàbat. Més tard apareixerien seguint el camí traçat per ells, la banda The 69 Eyes, la qual havia editat anteriorment treballs en els quals practicaven glam rock, estil que abandonarien per passar-se al metall gòtic. En un estil similar acabarien els últims treballs de Tiamat.

Algunes bandes inclourien influències de la música simfònica també com és el cas de Therion o Llagrimosa. Si bé algunes bandes barrejarien el sínfónico amb el gòtic, es tendeix a tergiversar des de fa uns anys el que és realment el gènere.

Des de l'any 2000 l'escena viu una tergiversació del gènere, potser, en part, per l'ampli ventall d'influències d'aquestes formacions i la gran quantitat que existeixen d'elles, que poden arribar a confondre a generacions més joves o nous oïdors, cridant metall gòtic al que no ho és pel simple fet de contenir elements foscos o malenconiosos en la seva música, també per tenir instruments clàssics, orquestres, cors o veus líriques. També per tenir una performance o líriques similars, elements que poden arribar a assemblar-se o relacionar-se.

La tendència general és confondre el metall simfònic amb vocalista femenina amb el metall gòtic, algunes bandes han mestizado elements de tots dos gèneres, tal és el cas de Within Temptation en els seus inicis, ara bastant allunyats d'això, o de Tristania com un altre exemple. Així doncs, es comet un error a titllar de metall gòtic a formacions que no conté influències de l'escena gòtic/sinistra o de la primera ona de bandes de metall gòtic, per la qual cosa no hauria de catalogar-se dins del subgènere. Això és un error que s'ha generalitzat en els últims anys en formacions com Nightwish o Epica, la música de les quals està completament enfocada al metall simfònic i el power metall, a més que no té cap inspiració ni del rock gòtic ni del darkwave ni de bandes anteriors de metall gòtic.

En el costat oposat trobem als ja abans esmentats Tristania, en els quals si trobem aquestes influències. En general se sol ficar a totes aquestes formacions en el mateix sac per tenir en comú solament una cosa: vocalista principal de sexe femení amb to soprano, mezzosoprano o en altres ocasions simplement to melòdic.

Això és alguna cosa que molts han aprofitat per fer el seu negoci dins de la música en lloc d'esclarir-ho, tractant de justificar d'alguna forma la vinculació de certes formacions amb l'estil, tergiversant els elements que originalment té el metall gòtic en la seva música i que ho identifica, generant bastant confusió entre els oïdors.

Característiques

Música 
Si bé el metall gòtic no se centra en un so en concret és recognoscible per la fusió d'elements d'ambdues escenes, no sent sempre en la mateixa mesura o quantitat de cadascun, sent això un coctel elaborat per les preferències dels integrants de les bandes.

Resumint, metall gòtic és aquella banda que manté les influències tant dels subgèneres del heavy metall on cada banda té la seva particular mescla d'elements dels subgèneres de tots dos estils, tant en veus com en instrumentació, trobant inspiració en tots els elements d'ambdues escenes musicals.

El gènere es va germinar en el doom metall però després altres bandes afegirien influències gòtiques en la resta de subgèneres del heavy metall o metall extrem, sent en l'actualitat el que s'ha descrit anteriorment, a causa que la majoria d'aquestes bandes solen ser formacions que agraden per l'experimentació, la fusió de gèneres i els contrastos.

Estils Vocals 
Com s'ha dit abans els orígens de l'estil es troben en formacions de Doom metall principalment.

Això va afectar als estils vocals del gènere. Al principi, dins del doom/gothic, se solia seguir usant les veus guturales típiques del death metall, en algunes ocasions contrastades amb altres femenines netes, una tècnica de composició que és coneguda com a "bella i bèstia".

En general després moltes bandes anirien abandonant les arrels death metall, començant a incorporar veus netes, generalment barítonas o amb tons greus, hereves del rock gòtic, un exemple d'això seria Johan Edlund, vocalista de Tiamat i Lucyfire o el mort Peter Steele de Type O Negative. També poden arribar a escoltar-se veus més aspres en alguns moments de les carreres d'aquestes bandes. Exemple d'això serien l'àlbum Wildhoney de Tiamat o els treballs Icon i Draconian Times de Paradise Lost.

Altres formacions més tard agregarien cors, veus líriques, sopranos però sense perdre les influències esmentades. A causa d'això, amb els anys ha sorgit una tergiversació del gènere, on se sol cridar metall gòtic a les formacions de symphonic metall. Si bé hi ha bandes de symphonic metall com Therion, Llagrimosa o Tristania que en un moment afegirien la influència del gòtic a la seva música, hem d'insistir que no hem de confondre un gènere amb un altre. Existeixen bandes que practiquen una fusió de tots dos però no totes les bandes de symphonic metall estan relacionades amb el metall gòtic. Això sol ser anomenat metall gòtic simfònic.

Certes bandes seguírian usant veus guturales o fins i tot esquinçades, fusionant elements gòtics amb el black metall i death metall. Exemple d'això serien formacions com Crematory, Moonspell entre un llarg etcètera.

Altres formacions usarien un estil vocal suau més d'acord amb la música pop, una vegada més Paradise Lost va ser la influència del so, on en una sèrie d'àlbums, el seu cantant Nick Holmes, usa un estil vocal equiparable a l'usat en el synth pop de formacions com Depeche Mode i similars. Un altre exemple seria la cantant Chibi de la banda The Birthday Massacre entre molts altres.

Temes abastats en les cançons 
Lletres èpiques, melodramáticas, romàntiques, d'horror o existencialisme i en algunes formacions també temes com l'ocultisme, religió, filosofia, simbolisme, fantasia, història antiga o mitologia són els temes que solen abastar generalment excepte excepcions, encara que en general els temes esmentats són els més popularment usats també solen tractar d'experiències personals.

Influència en el rock gòtic 
Si ben el metall gòtic és un estil que va néixer com a conseqüència d'haver trobat inspiració bandes de death/doom en l'escena rock gòtic i darkwave, a l'una des de la subcultura gòtica diverses formacions començarien a sentir interès afegint des de l'altre costat també influències del metall gòtic i altres subgèneres del heavy metall al rock gòtic i darkwave.

Exemples d'això són bandes com Secret Discovery, Dreadful Shadows, Love Like Blood, The Nefilim, Umbra Et Imago, Samsas Traum, The Gallery, Scream Silence, L'Âme Inmortelle o ASP entre molts altres incomptables.

Els membres de les bandes esmentades provenien o bé de ser fans del rock gòtic o darkwave al principi o de practicar aquest estil amb les seves formacions per afegir elements o inspirar-se també pel heavy metall o el mateix metall gòtic, passant a formar part del gènere.

The Nefilim va ser un projecte de Carl McCoy, quan es va dissoldre en 1996 Fields Of The Nephilim, banda de rock gòtic de la qual era i és el cantant, ja que la banda en el 2005 es va reformar. En aquest projecte es va aventurar per barrejar el rock gòtic de la seva banda amb el so thrash metall similar al de bandes com a Sepultura.

Un dels pioners de la subcultura gòtica, la banda Christian Death des de la sortida del fundador de la banda Rozz Williams també trobaria inspiració en el metall. Cradle Of Filth va realitzar un cover d'una de les seves cançons (Peek-a-boo) la qual va ser inclosa en l'àlbum de Christian Death Born again anti-christian.

Desenvolupament

La Bella i la Bèstia 

El terme "la bella i la bèstia" es refereix als contrastos d'una veu neta femenina angelical o soprano amb cants agressius o guturales masculins. Aquesta tècnica va ser una conseqüència en inspirar-se les bandes de death/doom per la subcultura gòtica.

Paradise Lost i The Gathering ja havia fet ús d'aquesta tècnica en algunes cançons dels seus primers àlbums, però són els noruecs Theatre of Tragedy amb el llançament del seu primer LP homònim el pioner a consagrar la utilització de la tècnica en 1995. El segon àlbum Velvet Darkness They Fear va arribar al següent any.

El tercer àlbum de Theatre of Tragedy titulat Aégis i editat en 1998, la banda s'aventura al territori musical gòtic per complet. El piano es torna més abundant, mentre Raymond Rohonyi va optar per eliminar les seves veus guturales a favor de suaus cants o també de vegades murmuris barítons. La música d'aquest disc va ser més neta i suau, despullant-se de la distorsió de la guitarra però compensada amb una execució sencera que va incitar a molts crítics europeus per atorgar-li la qualificació d'àlbum perfecte o excel·lent a Aegis.

Altres agrupacions que contrasten vocals masculins agressius i vocals femenins nets van continuar sorgint en la dècada dels noranta. Trail of Tears es va formar en 1994, mentre van sorgir Tristania i The Sins Of Thy Beloved en 1996. Els tres grups noruecs van llançar els seus àlbums debut en 1998.

Tristania s'aparta dels altres grups, amb el seu ús de tres estils vocals diferents: el soprano operístic de Vibeke Stene, el baríton de Østen Bergøi i l'estil gutural tipus death-black metall de Morten Veland. En el seu segon àlbum Beyond The Veil de 1999 es van usar cors de deu membres i passatges destacats del violí de Pete Johansen, col·laborador també en The Sins Of Thy Beloved i posteriorment en Sirenia. En aquells dies, la banda havia pujat al cim del metall gòtic simfònic.

Van tenir una gran perduda en el pes creatiu de la composició i de la imatge quan el cantant, guitarrista i compositor principal Morten Veland va deixar el grup per formar Sirenia, encara que Tristania ha continuat prosperant amb següents llançaments.

La banda Crematory a partir de l'àlbum Act Seven usarien una tècnica similar però usant les veus guturales del seu principal cantant, Gerhard "Felix" Stass al costat de les netes i melòdiques de Matthias Hechler i alguna col·laboració d'altres/as artistes. Tractant-se en aquest cas de dos cantants masculins. La banda també va ser incorporant elements electrònics en alguns dels seus treballs, per part del seu pianista Katrin Jüllich. En 2015, Matthias Hechler va deixar d'estar en la banda.

Per aquesta dècada, la tècnica de "la bella i la bèstia", ha florit amb molts representants pel continent europeu. Cradle of Filth també es va fer conegut per fer ús d'aquesta tècnica a través de vocalistes convidades Liv Kristine i Sarah Jezebel Deva. Alguns crítics es lamenten que l'acostament a aquesta tècnica ha provocat la desaparició d'innombrables bandes, al punt que s'ha tornat un clixé en el gènere del metall gòtic l'ús o aparició d'una vocalista femenina en la banda.

Això ha generat certa confusió i tergiversació del gènere amb el metall simfònic, del qual hi ha bandes que utilitzen elements gòtics, però unes altres no tenen gens relacionat amb el metall gòtic i són relacionades amb aquest estil musical erròniament pel mer fet d'usar una vocalista femenina.

Relació entre Metall gòtic i Black Metall 

La banda portuguesa Moonspell va debutar en 1994 amb Under The Moonspell, un dels llançaments més importants del black metall dels primers anys noranta. La música en aquest EP va ser atmosfèrica amb influències del folk de l'Orient Mitjà, a través de l'ús de músics convidats en la flauta, violí, timbal, gonges i veus àrabs. Amb la força d'aquest EP, la banda es va posar al capdavant en l'escena del metall portuguès i van signar un contracte amb la important disquera independent alemany Century Mitjana Records.

Moonspell va llançar el seu primer àlbum de llarga durada Wolfheart en 1995, fent una transició en el metall gòtic incorporant els elements del gènere: esquemes lírics mórbidos, estructures tristes i meláncolicas o teclats ambientals. Mentre la música de Moonspell sempre ha coquetejat entre la música heavy metall i la subcultura gòtica, la inspiració per a aquest primer àlbum encara era black metall inspirat per Celtic Frost i Bathory. El seu següent àlbum, Irreligious, va ser editat en 1996 i en ell es pot trobar la inspiració de Type O Negative usant més veus barítonas. Altres influències que Moonspell ha reconegut inclouen grups de rock gòtic com The Sisters Of Mercy i sobretot Fields Of The Nephilim per la seva veu baritona. Wolfheart havia causat una sensació menor en el subsòl europeu amb els seus himnes èpics més propers al metall extrem mentre Irreligious havia reforçat la seva posició com els heralds del moviment de metall gòtic.

En 1998, el seu tercer àlbum titulat Sense / Pecat, la banda experimenta un canvi radical en el que es coneixia de Moonspell, incorporant sons electrònics.

Moonspell havia evolucionat ràpidament en un dels majors exponents de l'escena del metall gòtic europeu, no obstant això en el procés, la banda s'havia desvinculat de la seva relació amb el black metall. El seu següent treball suposaria el seu treball més experimental, un treball on s'afegia al seu particular so, música de cort rock industrial. En aquest treball recuperarien les veus esquinçades o agressives que ho emparentaven amb el black metall. Després d'aquest treball la banda deixaria d'experimentar per centrar el seu so entre metall gòtic i el black metall, usant en cada treball o composició més elements d'un gènere o un altre.

El grup anglès Cradle Of Filth ha combinat les guitarres pesades i distintives del black metall i veus guturales, amb el fort clixé de la imatgeria gòtica. Mentre altres grups van incloure els adorns gòtics en la seva música, Cradle Of Filth és una banda que ha aconseguit tornar dos estils en un sòlid, fent una música gòtica amb molts dels elements que la defineixen i alhora ser igual d'agressiu que el black metall. El so consisteix en la fórmula del teclat extens, vocals operístics intermitents, guitarres ràpides i agressives ajunto les veus esquinçades típiques del black metall, les quals es combinaven amb altres tons tant greus com a aguts.

Durant anys ha va rebre una recepció mixta d'ambdues escenes, no obstant això, en l'escena clàssica del black metall original, Cradle of Filth és una banda polèmica, a causa dels esforços de la banda per trencar el motlle o estereotips del black metall, mofándose els més radicals i tancats de ment, acusant a la banda de la seva comercialització i abandó de l'underground, en el qual la banda se sentia orgullosa de la seva herència generacional en el black metall.

El grup va entrar en un procés de transformació a través d'alguns canvis dels seus membres, alguns dels quals van formar un altre grup de metall gòtic The Blood Divine, amb l'ex-vocalista de Anathema, Darren White.

Els treballs més importants i reconeguts de la banda han estat els editats entre l'any 1994 i 2000: The Principle Of Evil Made Flesh, Dusk... And Her Embrace, Vempire Or Dark Fairy Tales In Phallustein, Cruelty And The Beast i Midian, encara que després han seguit amb èxit la seva carrera editant molts altres treballs de la mateixa qualitat.

Relació entre Metall gòtic i Metall simfònic 

La música i lletres de la subcultura gòtica es veuria fusionada amb el simfònic i la música clàssica de la mà del dueto Llagrimosa, formació que en posteriors discos també agregarien influències del metall gòtic, arribant a col·laborar amb nombroses formacions de heavy metall en diversos vessants, per exemple, Atrocity o Kreator. No seria fins a l'any 1993 quan Llagrimosa va passar a ser un dueto i no solament un projecte de Til·ler Wolff, formant part de Llagrimosa la cantant i pianista Anne Nurmi. Han arribat a gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres

En àlbums com Fassade o Lichtgestalt és on es pot trobar guitarres dures inspirades en el metall gòtic.

Therion formació creada per Christofer Johnsson, seria una banda que començaria practicant death metall per posteriorment fusionar elements del heavy metall amb instruments simfònics, orquestres i reminiscències de la música clàssica. La seva vinculació amb el metall gòtic és esporàdica, agregant elements d'aquest gènere i de la subcultura gòtica en alguns dels seus treballs, com per exemple, en el seu aclamat àlbum Theli, en cançons com Cult Of The Shadows.

Com es pot observar Llagrimosa i Therion tenen en comú el simfònic i clàssic però cadascun va venir de corrents contraris.

Els anteriorment citats Tristania no va ser l'única banda de metall gòtic que va tenir una vora simfònica en la seva música després de l'aparició de Therion.

Influenciat per Paradise Lost, Anathema i My Dying Bride al costat de The Gathering o Theatre Of Tragedy la formació holandesa Within Temptation es va fundar en 1996. El seu àlbum debut Enter es va editar al següent any, seguit breument per un EP anomenat The Dance. Tots dos llançaments van fer ús de la tècnica de "la bella i la bèstia" pels vocalistes Sharon Den Adel i Robert Westerholt.

El seu segon àlbum de llarga durada Mother Earth va sortir a la venda l'any 2000, caracteritzada per abandonar completament les veus guturales, confiant solament en l'habilitat vocal majestuosa de Sharon Den Adel. L'àlbum va ser un èxit comercial amb el seu senzill Hissi Queen que va ocupar els primers llocs a Bèlgica i Holanda. El seu tercer àlbum The Silent Force va arribar al 2004 com un projecte ambiciós que ofereix una gran orquestra simfònica i cors de 80 persones que acompanyen a la banda.
El resultat va ser un altre èxit comercial per Europa i va presentar el món de guitarres pesades i vocals femenines a un públic de major audiència. El metall gòtic de Within Temptation. L'èxit comercial de Within Temptation ha produït l'aparició d'un nombre gran d'altres grups amb cantant femenina, on es començaria a tergiversar el metall gòtic amb bandes de metall simfònic que no usarien cap inspiració de la subcultura gòtica o els pioners del metall gòtic.
Within Temptation i altres formacions que si poden considerar-se del gènere, s'allunyarien gradualment del mateix en alguns dels seus treballs, generant encara més confusió en el terme.

Més confusió va haver-hi amb formacions com After Forever formats en 1995 o més tard Epica, formats en el 2002, que solament van agregar veus guturales en la seva música en els seus primers treballs, aquestes formacions es mouen entre el metall simfònic i el power metall, inspirat per Therion encara que amb absència de reminiscències gòtiques que hi ha en algunes de les composicions d'aquesta banda, centrant-se en el simfònic. La confusió també és deguda a l'ampli ventall d'influències d'aquestes formacions i la gran quantitat de mestissatge de subgèneres o gèneres que existeixen en elles, sent bastant fàcil perdre's en l'actualitat a unes oïdes poc vinculades amb la subcultura gòtica i tenint en compte els clixés i tergiversacions que ha sofert el metall gòtic.

La banda Nightwish és una altra banda més deslligada del metall gòtic, sent una banda de metall simfònic i power metall exclusivament, inspirada en un començament per bandes com Stratovarius o Helloween en discos com Oceanborn. Malgrat això, molta gent de la subcultura gòtica ha mostrat interès per ella o bandes similars a causa de la influència que van exercir bandes com a Llagrimosa o Therion en aquesta subcultura. Creant un interès pel simfònic en alguns seguidors, lluny de tenir relació amb ella. Sent un altre motiu de confusió a l'hora de classificar en un estil a aquestes bandes.

Metall gòtic en l'escena Finlandesa 
A Finlàndia es gestaria un estil de metall gòtic amb major accentuació en el heavy metall melòdic i a vegades el hard rock i glam rock però alhora inspirades en bandes anteriors de metall gòtic.

Paradise Lost va influir a aquest estil amb el seu àlbum titulat Gothic, apareixent bandes com Sentenced que partirien d'un death metall acabant per ser un dels percussors d'aquesta forma de metall gòtic anys més tard, trobant la influència de Paradise Lost. L'estil amb els anys es va anar tornant més melòdic fins al que és actualment. Altres bandes populars d'aquest vessant són Charon, To/Die/For, Entwine, Sinamore entre altres.

La banda que més èxit comercial ha tingut aquest gènere ha estat la mundialment coneguda HIM. La banda ha aconseguit arribar a un públic mainstream, allunyat del que són els seguidors del metall gòtic, motiu pel qual molts fans han criticat a aquesta banda.

El gènere en països de parla hispana 
Hi ha poques bandes que pertanyin a països de parla espanyola que hagin tingut una repercussió a nivell mundial dins del metall gòtic.

De tota manera, en l'escena espanyola s'han destacat bandes com Gothic Sex de Saragossa, formada en 1998 i actualment inactiva.

En els seus concerts tractaven de dramatitzar escenes iròniques sobre la religió, la perversió, la falsa moralitat, la crueltat, la hipocresia, l'absurda violència, la deformació dels éssers entre altres temes, fent crítica de tots aquests temes a través del “FX-Gore” plens d'al·legories i símbols, amb una aurèola tràgic-còmica en totes les seves escenificacions. Gothic Sex van ser teloneros de la banda Umbra Et Imago en una gira per Centroeuropa.

La seva trajectòria musical està avalada per més de 200 actuacions en països com Alemanya, França, Suïssa, Bèlgica, Portugal, Mèxic, Argentina, Espanya, entre altres llocs.

Una altra banda a destacar seria Helevorn des de Mallorca (Espanya). La banda es va fundar en 1990. El seu so està inspirat en el doom/gothic que practicaven en els seus començaments Paradise Lost o My Dying Bride. El seu primer àlbum, Fragments, va tenir excel·lents crítiques al seu país, arribant a girar al costat de la banda Swallow The Sun acabant per aconseguir tocar en Rotterdam (Holanda), en el festival Dutch Doom Day VI.

Entre març i abril de 2009 aconsegueixen gravar al costat dels productors Jens Bogren i Johan Ornborg (coneguts per haver gravat treballs a bandes com Katatonia, Opeth o Paradise Lost) el seu segon treball titulat Forthcoming Displeasures i editat en el 2010. Tenint una repercussió i crítica favorable a l'estranger.

En el 2002 la banda canvia el seu nom a Circus, el qual passaria després a Circus A.D. per temes legals. El so de la banda dona un gir assemblant-se al metall gòtic finlandès de bandes com HIM o Entwine entre altres.

En el 2003 la banda va ser finalista del trofeu Rock Vila de Madrid, i va ser banda suporti o telonero de Metallica en l'Estadi de la Peineta a Madrid (Espanya). En el 2004 la banda llança el seu debut com Circus A.D, un disc gravat a Los Angeles (Estats Units) supervisat per William Faith. El seu últim treball fins avui va anar Encara El Sol, editat en el 2008.

En el nou mil·lenni bandes espanyoles com Diabulus in Música, Antalgia o Secret Signs , aquesta última telonera de Theatre of Tragedy en la seva gira de comiat al seu pas per Madrid i bandes argentines com Chrisallys, Bloodparade i Moonlight Requiem han aconseguit èxit relatiu.

Subgèneres del heavy metal